Bibel steht für:
 Bibel, eine Sammlung heiliger Schriften; siehe auch Portal:Bibel

Die Bibel ist des Weiteren der Titel folgender Werke:
 Die Bibel (Film), einer italienischen Bibelverfilmung aus dem Jahr 1966 von John Huston
 Die Bibel (Miniserie), eine US-amerikanische Miniserie aus dem Jahr 2013
 Einer Fernsehfilm-Reihe aus amerikanisch-italienisch-deutscher Produktion, bestehend aus 13 bzw. 21 Teilen (wenn man die Zweiteiler doppelt zählt):
 Die Bibel – Genesis (1994)
 Die Bibel – Abraham (1993)
 Die Bibel – Jakob (1994)
 Die Bibel – Josef (1995)
 Die Bibel – Moses (1996)
 Die Bibel – Samson und Delila (1996)
 Die Bibel – David (1997)
 Die Bibel – Salomon (1997)
 Die Bibel – Jeremia (1998)
 Die Bibel – Esther (1999)
 Die Bibel – Jesus (1999)
 Die Bibel – Paulus (2000)
 Die Bibel – Apokalypse (2002)

Bibel ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Bibel (1900–1967), deutscher Pädagoge und Politiker
 Leon Bibel (1913–1995), amerikanischer Maler
 Wolfgang Bibel (* 1938), deutscher Informatiker 

Siehe auch:
 Bibl
 Biebl